

Persone
 Guillermo Carnero – poeta e letterato spagnolo
 Raúl García Carnero – calciatore spagnolo
 Roberto Carnero – accademico e critico letterario italiano